Lone Star (estrella solitaria en inglés) puede referirse a:

Lugares 

 Parque Lone Star, zona de entretenimiento en Dallas;
 Lone Star, ciudad ubicada en el estado estadounidense de Texas;
 Lone Star, área no incorporada ubicada del condado de Calhoun en el estado estadounidense de Carolina del Sur;
 Museo Lone Star Flight, museo aeroespacial en Galveston, Texas (Estados Unidos); 
 Municipio de Lone Star (condado de Rush, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Rush.
 Municipio de Lone Star (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.

Música 
 Lone Star, grupo de rock español creado en 1959;
 Lone Star, banda de rock formada en Cardiff, Gales, en 1975;

Empresas e instituciones 
 Lone Star College System (LSC, anteriormente el North Harris Montgomery Community College District), gestora estadounidense de colegios comunitarios en Houston;

Películas 
Lone Star, película estadounidense de 1996.